Pinky i Perky (ang. The Pinky and Perky Show) – brytyjsko-francusko-indyjski serial animowany.

Fabuła 
Supergwiazdy Pinky i Perky powracają po 25 letniej nieobecności do telewizji by tworzyć nowe śmieszne programy.

Bohaterowie 
 Pinky
 Perky
 Sir Percival
 Vera Vixworth
 Eric Flott
 Tara i Tamara
 Morton
 K.T
 Wilberforce

Wersja polska 
Opracowanie: Telewizja Polska Agencja Filmowa
Reżyseria: Andrzej Bogusz
Dźwięk i montaż: Urszula Bylica

Wystąpili:
 Krzysztof Strużycki – Pinky
 Artur Kaczmarski – Perky
 Włodzimierz Bednarski – Persiwal
 Jolanta Wilk –
 Barbara Hana (odc. 2),
 Priscilla Mozzarella (odc. 3)
 Jacek Jarosz – Walenty (odc. 1-8)
 Tomasz Grochoczyński – Walenty (odc. 9, 11-20, 22-26)
 Zygmunt Sierakowski – Eryk
 Agnieszka Fajlhauer – Kate
 Jan Krzysztof Szczygieł
 Marzena Weselińska – Tamara
 Anna Szczerbińska
 Dariusz Błażejewski – spiker stacji PPC
 Andrzej Bogusz
 Michał Konarski
 Mateusz Lewandowski
 Agnieszka Kunikowska –
 Glenda Gwóźdź (odc. 3),
 Penelopa Gruz (odc. 4)
 Ewa Kania – Wera
 Przemysław Stippa – Jason (odc. 1)
 Robert Tondera
 Bartosz Sobkowiak
 Joanna Pach
 Mikołaj Klimek – pan Paluch (odc. 11)
 Krystyna Kozanecka – Mania Pirania (odc. 15)
 Marcin Przybylski – Grant Zabijaka (odc. 17)
i inni
Lektor: Andrzej Bogusz

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Indyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2009